Le ruisseau à Ludger-Noël est un cours d'eau de la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, dans la ville de La Tuque, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.

La surface de ce cours d'eau est habituellement gelé de novembre à avril.

Géographie 

Située entièrement en région forestière, la rivière Ludger Noël prend sa source du lac à Ludger-Noël dont la partie sud a une longueur de 1,1 km dans le canton de Dumoulin ; elle relie la partie nord (0,8 km de longueur) par un court et étroit passage. Puis, la rivière coule vers le nord-ouest sur 0,54 km pour se déverser au sud-ouest du lac à Bruno (long de 0,82 km) que le courant traverse. À partir de l'embouchure située au nord-est du lac, la rivière descend sur un segment de 140 m pour se déverser au sud-ouest d'un lac sans nom de 1,1 km de long. Puis la rivière coule toujours vers le nord-ouest sur 3,0 km pour se déverser dans un petit lac sans nom (long de 0,5 km). Après avoir traversé ce lac, la rivière poursuit sa descente sur 2 km pour se déverser sur la rive ouest de la rivière Saint-Maurice, en aval du pont de chemin de fer du Canadien National. L'embouchure est située à 0,7 km au sud-est du hameau Cressman où il y avait jadis une petite gare ferroviaire.

Le dernier segment de 3,5 km de la rivière coule dans le canton de Payment. L'embouchure de la rivière Ludger-Noël est située à 1,2 km en aval de l'embouchure de la rivière Vermillon sur la rivière Saint-Maurice.

Toponymie 
Le toponyme ruisseau à Ludger-Noël a été officialisé le  à la Banque des noms de lieux de la Commission de toponymie du Québec.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
rivière Vermillon
Rivière Saint-Maurice
La Tuque
Mauricie

Liens externes 
 

1Ludger-Noël
Cours d'eau à La Tuque